Trivellini – frazione di Montichiari
 Eccidio di Trivellini – strage avvenuta il 15 settembre 1944 nel comune di Montichiari (Brescia)
 Francesco Trivellini (1660-1738) – pittore italiano
 Giuseppe Trivellini (1895-1977) – calciatore italiano
 Luigi Trivellini (1893-1917) – calciatore italiano